En Pologne, Głęboka peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Głęboka, village du powiat de Strzelin
 Głęboka, village du powiat de Ząbkowice Śląskie

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Głęboka, village du powiat de Gorlice
 Głęboka, village du powiat de Cracovie

dans d'autres voïvodies
 Głęboka, village de la voïvodie de Mazovie
 Głęboka, village de la voïvodie de Lubusz